Masamune Kadoya est l'un des personnages principaux de Beyblade: Metal Masters. Il apparait aussi dans Beyblade: Metal Fury, mais reste un personnage secondaire dans l'histoire.

Histoire

Beyblade: Metal Masters 
Il apparaît au tout début du premier épisode. Son but était de vaincre Gingka. Après plusieurs défaites consécutive dans le second épisode, il finit par le vaincre. Ensuite dans le troisième il affronte en duo avec ce dernier Chi-Yun et Mei-Mei, mais Gingka et lui ne s'entendait pas pour ce duel jusqu'à ce qu'ils mettent leur différend de côté pour finalement se concentrer sur leurs attaques sur le Thermal Lacerta de Chi-Yun mais finalement ils finissent par éjecter l'Aquario de Mei-Mei.
Masamune participe aussi aux qualifications pour le championnat du monde où il finit , puis il combat Yu et remporte le combat. Il devient membre titulaire de l'équipe du Japon, la Gan Gan Galaxy.

En Chine, il affronte Chao Xin ( de l'équipe chinoise Wang Hu Zhong) sur la Grande Muraille de Chine mais il perd le combat. Après s'être entraîné avec un vieil homme, il affronte encore Chao Xin lors du championnat du monde de Beyblade et remporte le duel. 
Lors de la demi-finale qui se déroule au Japon, il défie Nile ( de l'équipe africaine Wild Fang) mais Masamune perd le duel face au coup spécial Zone Mystique de Vulcan Horuseus alors qu'il reprenait confiance en lui. 
Lors du quatrième match contre la Wild Fang, il affronte, en duo avec Gingka, Kyoya et Nile mais cette fois lui et Gingka remportent le duel avec le Ray Striker de Masamune qui tourne seulement car le Rock Leone de Kyoya et le Galaxy Pegasus de Gingka ont arrêté de tourner et le Vulcan Horuseus de Nile est sorti du stadium. 
Pendant la finale du groupe A contre l'équipe européenne Excalibur, il affronte dès le premier match Klaus après un rude combat face au Grand Capricorn de Klaus, Masamune gagne l'affrontement des coups spéciaux avec son attaque du Sabre Éclair contre l'Obscurité d'Acier de Klaus. Alors que Masamune pensait avoir gagné, Grand Capricorn utilise l'intégralité de sa puissance et bat Ray Striker.
Pour la finale du groupe B contre l'équipe Garcia du Brésil, il gagne contre Enzo grâce à son coup spécial mais perd contre Selen car il se fait avoir par les farces de celle-ci.

C'est en Amérique que l'on en apprend beaucoup plus sur Masamune. Il formait une équipe avec ses deux amis Toby et Zeo ; c'est à la suite que l'on comprend pourquoi il veut tant devenir le blader numéro 1. Ensuite il affronte Zeo et sa nouvelle toupie Flame Byxis mais le match est interrompu par les deux bladers. On sait aussi que Zeo en veut à Masamune car, selon lui, ce dernier l'aurait abandonné lui et Toby.

Pendant la finale du championnat du monde de Beyblade en Amérique, il affronte de nouveau Zeo, les deux bladers attaquent. Ensuite Masamune prend l'avantage mais finit par perdre le duel sur les mots de Zeo : s'il perd, Toby mourra. 
Après le championnat du monde. Masamune et les autres bladers du championnat partent sauver Toby sous le nom de Faust à la cité d'Hadès. Dans la salle du noyau spirale, lui et Gingka affrontent Toby pour le sauver de l'énergie spirale, ils gagnent le combat grâce à leurs coups spéciaux mais Toby croit toujours qu'il est Faust alors Masamune le combat de nouveau alors que Faust et son Twisted tempo lançait son coup spécial Zeo intervient. 
Dans la dimension spirale, Masamune et Zeo persuadent Toby d'arrêter ses méfaits ensuite les trois bladers sont transportés dans le passé où ils étaient plus jeunes, alors Masamune s'excuse d'avoir été égoïste devant ces amis et leur proposent de reformer tous les trois l'équipe Dungeon et de devenir numéro 1 et c'est à ce moment que Toby redevient lui-même.

Beyblade: Metal Fury 
Dans cette saga, Masamune apparaît au début du troisième épisode en apprenant l'existence des bladers légendaires et il décide de s’entraîner pour en devenir un.
Il apparaît dans les épisodes 16 et 17 où il participe au tournoi du dôme de la destruction avec sa nouvelle toupie Blitz Striker. Il est qualifié pour la finale avec Toby, Zeo, Tsubasa, Jigsow et King mais perdra en finale face à King, un blader légendaire. Ensuite, il apparaîtra dans l'épisode « le combat de l’Île de Toupâques » pensant qu'il est le blader légendaire de l'hiver. Il affronte Bao et le bat avec son coup spécial Éclair de Lumière.
Dans l'épisode suivant, il affronte Chris en finale mais perd contre ce dernier en découvrant que c'était lui le blader légendaire de l'hiver. Ensuite il réapparaîtra avec Tsubasa, Yu et les 9 bladers légendaires pour combattre Rago et Némésis.

Autre Histoire 

Il apparaît dans le film Beyblade qui se déroule entre Beyblade Metal Masters et Beyblade Metal Fury. Cependant, il n'apparaît pas dans Beyblade Shogun Steel, la saison venant après Beyblade Metal Fury.

Toupies

Ray Striker D125CS 
 Type : Attaque
 Spectre : Licorne
 Coup spécial : Attaque du Sabre Éclair

Blitz Striker 100RSF 
 Type : Attaque
 Spectre : Licorne
 Coup spécial : Éclair de Lumière
 Modes : Blitz Striker peut déplacer les "griffes" de sa roue de fusion et peut passer en mode barrage.

Personnage de Beyblade